Фурдичко Андрій Орестович — український співак.
 Фурдичко Орест Іванович — український лісівник, народний депутат України 3-го скликання.